En nomenclatura filogenética, las lámidas (Lamiidae) son un grupo de eudicotiledóneas que habían sido nombradas informalmente como «euastéridas I».
El nombre «Lamiidae» fue usado por primera vez por el botánico soviético Armén Tajtadzhián en 1987 para denominar a un grupo que difiere en circunscripción en algunos detalles. Tajtadzhián incluyó una descripción de las lámidas en ruso, pero el nombre no fue correctamente validado hasta que el taxónomo estadounidense James Lauritz Reveal proveyera en 1993 una descripción en latín para este grupo. El nombre Lamiidae fue asociado formalmente a este clado en Olmstead y colaboradores en 1992, en un trabajo en el que se afirmaba «que este clado corresponde a la subclase Lamiidae de Takhtajan...». Además el nombre «lámidas» fue usado informalmente en varios trabajos de filogenia de las angiospermas.

El clado, según ha sido circunscripto en APG III, comprende cuatro órdenes (Garryales, Gentianales, Lamiales, Solanales) y cinco familias que todavía no han sido incluidas en ningún orden (Boraginaceae, Vahliaceae, Icacinaceae, Metteniusaceae, Oncothecaceae).

La sinapomorfia más evidente de las lámidas es la presencia de vasos del xilema con perforaciones simples.

Filogenia 
Según la filogenia más actualizada (2015), se ha establecido las siguientes relaciones:

Referencias 

Asteridae